Шагиахметов — фамилия; имеет женскую форму Шагиахметова.
 Шагиахметов, Ахмадулла Каримуллович (род. 1923) — советский работник энергетической отрасли, Герой Социалистического Труда.
 Шагиахметов, Габдулхак Залялетдинович (более известен как Гумер Тулумбай; 1900—1939) — татарский советский писатель, редактор, литературный критик, литературовед, фольклорист, профессор.
 Шагиахметов, Шах-Ислам Шагисултанович  (1886—?) — юрист, журналист, член Всероссийского учредительного собрания, вице-премьер Временного правительства Кокандской автономии.